Ханс-Юрген Массакуа (; , Гамбург, Веймарская республика — , Джэксонвилл, Флорида, США) — немецко-американский  и писатель, немецко-либерийского происхождения. Будучи «неарийцем», сумел пережить времена нацистского режима в Гамбурге, описав свои детство и юность при Гитлере в романе «Негр, негр, трубочист!».

Биография 
Ханс-Юрген Массакуа родился в 1926 году в Гамбурге в семье немецкой медсестры Берты Бетц и учившегося в Дублине либерийца Аль-Хаджа Массакуа из народа ваи. Его дед по отцовской линии был Момолу Массакуа, генеральный консул Либерии в Гамбурге и первый дипломат из африканской страны в Германии. После жизни на вилле своего деда Массакуа переехал с матерью в рабочий район Гамбурга . Свои детство и юность в Гамбурге он описал в автобиографическом романе «Негр, негр, трубочист!» ().

В эпоху национал-социализма ему приходилось встречаться со многими проявлениями дискриминации и предрассудков. В соответствии с нацистской идеологией, он был неарийцем и «расово неполноценным». С помощью своей матери и нескольких друзей, он сумел выжить в двенадцать лет правления Третьего рейха. Будучи немецким патриотом, пытался в своё время записаться в гитлерюгенд и вермахт, но ему было отказано.

После войны он жил в столице Либерии Монровии с 1948 г., сначала у своего отца Аль-Хаджа Массакуа, а затем у тёти Фатимы и своего сводного брата Морриса. Его либерийская семья была вовлечена в политические интриги, поэтому Массакуа покинул и эту страну. Позднее он стал гражданином США. Свою жизнь в США он описал в своей второй книге «Хансик пошел в одиночку гулять…» (), где он описывает среди прочего свою службу солдатом в армии Соединенных Штатов.

Ханс Массакуа после учёбы в университете был много лет редактором одного из крупнейших и наиболее авторитетных афроамериканских журналов . Он интервьюировал, среди прочих, Мартина Лютера Кинга, Малкольма Икс, Мохаммеда Али (с которым дружит), Джимми Картера, Вальтера Шеля и многих других известных современников.

Выйдя на пенсию, Массакуа проживал с женой во Флориде.

Массакуа часто принимал участие в литературных вечерах и ток-шоу в Германии и называл Германию своей родиной. С товарищем своей юности в Гамбурге, писателем Ральфом Джордано, он был в дружеских отношениях. В автобиографическом романе Джордано «Семья Бертини» он предстает в образе Микки.

В 2006 году по автобиографическому роману Массакуа в Германии был снят телевизионный фильм «».

Примечания

Ссылки 

 
Персоналии:Либерия
Иммигрировавшие в США из Германии
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне